Jerzy Dobrzański (zm. 1792) – kanclerz tarnowski, dziekan kielecki, kanonik sandomierski i krakowski
 Jerzy Dobrzański (1928–1998) – polski dyrygent, kompozytor
 Jerzy Dobrzański (1923–2013) – polski kierowca i pilot rajdowy
 Jerzy Dobrzański (zm. 1831) – polski szlachcic i wojskowy, dziedzic dóbr ostrowieckich
 Jerzy Dobrzański (ur. 1946) – polski żużlowiec
 Jerzy Bohdan Piotr Dobrzański (1889–1970) – polski doktor medycyny, major AK